Mit Stand Januar 2023 werden in Spanien an 5 Standorten 7 Reaktorblöcke mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 7123 MW betrieben; 3 Blöcke an 3 Standorten mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 1067 MW wurden bereits endgültig stillgelegt. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1969 in Betrieb.

In Spanien wurden 2011 in Kernkraftwerken insgesamt 55,1 Mrd. kWh (Netto) erzeugt; damit hatte die Kernenergie einen Anteil von 20 Prozent an der Gesamtstromerzeugung. Im Jahr 2021 wurden 54,087 Mrd. kWh erzeugt; damit betrug ihr Anteil 20,8 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Karte

Tabelle 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapse sortable" style="margin:0;
|+Liste der Kernkraftwerke in Spanien (Quelle: IAEA, Stand: Januar 2023)
|- style="background-color:#FFDEAD;"
!style="width:11%;"| Name
!style="width:04%;"| Block
!style="width:04%;"| Reaktortyp
!style="width:08%;"| Modell
!style="width:08%;"| Status
!style="width:07%;"| Netto-leistungin MWe(Design)
!style="width:07%;"| Brutto-leistungin MWe
!style="width:07%;"| Therm.Leistungin MWt
!style="width:08%;"| Baubeginn
!style="width:08%;"| ErsteKritikalität
!style="width:08%;"| Erste Netzsyn-chronisation
!style="width:08%;"| Kommer-zieller Betrieb
!style="width:08%;"| Abschal-tung
!style="width:04%;"| Einspeisungin TWh
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Almaraz ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| WH 3LP  ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1011 (900) ||style="text-align:right"| 1049 ||style="text-align:right"| 2947 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 279,21
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| WH 3LP ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1006 (900) ||style="text-align:right"| 1044 ||style="text-align:right"| 2947 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 276,50
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Ascó ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| WH 3LP  ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 995 ||style="text-align:right"| 1033 ||style="text-align:right"| 2941 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 269,81
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| WH 3LP ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 997 ||style="text-align:right"| 1027 ||style="text-align:right"| 2941 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 264,37
|-
| rowspan="1" style="text-align:left;"| Cofrentes ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-6  ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1064 (939) ||style="text-align:right"| 1102 ||style="text-align:right"| 3237 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 286,74
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="1" style="text-align:left;"| José Cabrera ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| WH 1LP  ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 141 (153) ||style="text-align:right"| 150 ||style="text-align:right"| 510 || || || || || ||style="text-align:right"| 34,63
|-
| rowspan="1" style="text-align:left;"| Santa María de G. ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| BWR ||style="text-align:center"| BWR-3  ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 446 (440) ||style="text-align:right"| 466 ||style="text-align:right"| 1381 || || || || || ||style="text-align:right"| 126,98
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="1" style="text-align:left;"| Trillo ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| PWR 3 loops ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1003 (990) ||style="text-align:right"| 1066 ||style="text-align:right"| 3010 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 254,57
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Vandellòs ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 480 ||style="text-align:right"| 500 ||style="text-align:right"| 1670 || || || || || ||style="text-align:right"| 53,63
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| WH 3LP ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1047 (930) ||style="text-align:right"| 1087 ||style="text-align:right"| 2941 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 247,85
|-
|}

Siehe auch 
 Kernenergie in Spanien
 Liste der kerntechnischen Anlagen in Spanien
 Liste der Kernkraftwerke in Europa
 Liste von Kraftwerken in Spanien

Einzelnachweise 

Spanien
!